Карна́л (, ) — город на севере Индии, в штате Харьяна, административный центр одноимённого округа.

Этимология 
Считается, что своё название город получил по имени легендарного героя Карны, одного из центральных персонажей древнеиндийского эпоса «Махабхарата».

История 
В феврале 1739 года у стен Карнала состоялась битва между войсками правителя Персии Надир-шаха и могольского императора Мухаммада Шаха. Надир-шах одержал победу, открывшую ему дорогу на Дели.

География 
Город находится в северо-восточной части Харьяны, на берегу канала Западная Ямуна, к западу от реки Джамна. Абсолютная высота — 227 метров над уровнем моря.
Карнал расположен на расстоянии приблизительно 110 километров к юго-юго-востоку (SSE) от Чандигарха, административного центра штата и на расстоянии 95 километров к северо-северо-западу (NNW) от Нью-Дели, столицы страны.

Климат

Демография 
По данным официальной переписи 2011 года, население составляло 303 425 человек, из которых мужчины составляли 52,9 %, женщины — соответственно 47,1 % . Уровень грамотности населения составлял 76,6 %.
Динамика численности населения города по годам:

Экономика и транспорт 
На территории города расположены предприятия по переработке растительных масел и селитры, предприятия лёгкой промышленности и некоторые другие.
Сообщение Карнала с другими городами осуществляется посредством железнодорожного и автомобильного транспорта.
Ближайший крупный гражданский  расположен в городе Чандигарх.

Примечания 

Города Харьяны